Finia steht für:

 eine Variante des weiblichen nordischen Vornamens Finja
 Yffiniac (in Gallo Finia), Gemeinde in der Region Bretagne, Frankreich